Le championnat de La Réunion de football 2018 ou championnat de Division 1 Régionale est la  de la compétition.

Changements 
La  édition du championnat de la Réunion marque le retour de la compétition, sur l'année civile.

Les clubs de l'édition 2018 

 AJ Petite-Île	
 US Sainte-Marienne
 Jeanne d'Arc
 AS Excelsior (Saint-Joseph)
 SS Capricone (Saint-Pierre)
 OCSA Léopards (Saint-André)
 AS Marsouins (Saint-Leu)
 La Tamponnaise
 SS Saint-Louisienne
 AF Saint-Louis
 Saint-Denis FC
 JS Saint-Pierroise
 Saint-Pauloise FC
 AS Sainte-Suzanne

Promus 
 La Tamponnaise
 AF Saint-Louis
 AS Capricorne

Relégués de l'édition précédente 
 SDEFA
 Trois-Bassins FC
 ASC Grands Bois

Compétition

Classement 

 (T) Tenant du titre

 (P) Promu

Matchs 
{{Foot résultat début |mise_à_jour=: 
|AFSL|AJPI|ASE|ASM|ASSS|JEA|JSSP|OCSA|SDFC|SPFC|SSC|St Louis||TAM|USSM|}}

 

 Barrage de relégation 
Le match de barrage de relégation entre le douzième de Régionale 1 et le vainqueur du match seconds sommets Régionale 2. Le vainqueur de ce barrage obtient une place pour le championnat de Régionale 1 2019 tandis que le perdant va en Régionale 2.

 Meilleurs buteurs mise à jour : ''

Articles connexes 
 Coupe de La Réunion de football 2018

Références

Source 
 

2018
La Réunion